M65 kan syfta på:

 M65 (Storbritannien) – en motorväg i Storbritannien
 Messier 65 – en spiralgalax
 M65 (jacka) – en militärjacka